Кубок Хорватии по футболу 2018/2019 () — 28-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала  

* Matches played on 4 December.

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

2018/2019
Спорт в Хорватии в 2018 году
Спорт в Хорватии в 2019 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019